Dolions (en grec antic Δολίονες) eren un poble que vivia entorn de l'antiga ciutat grega de Cízic. Esteve de Bizanci els anomena Doliones i Hecateu Dolionis (Dolionii). Vivien entre els rius Asop i Rindac i el llac Dascilitis. Sobre aquest poble hi va regnar Cízic, un fill d'Eneu.

Referències 

Grups humans històrics
Cízic